Первая лига 1971/1972 () — 32-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1971/1972
Албания
Албания
1971 год в Албании
Спорт в Албании в 1972 году